Аэропорт Акиачак (),  — государственный гражданский аэропорт, расположенный в городе Акиачак (Аляска), США.

По статистическим данным Федерального управления гражданской авиации США услугами Аэропорта Акиачак в 2007 году воспользовались 2607 пассажиров, что на 44 % больше аналогичного показателя за 2006 год.

Операционная деятельность 
Аэропорт Акиачак располагается на высоте 8 метров над уровнем моря и эксплуатирует одну взлётно-посадочную полосу:
 11/29 размерами 503 x 12 метров с гравийным покрытием. Руководство аэропорта совместно с руководством штата Аляска планирует расширить площадь, используемую под инфраструктуру аэропорта, до 0,96 квадратных километров и построить новую взлётно-посадочную полосу длиной 1000 метров.

За период с 26 августа 2005 года по 26 августа 2006 года Аэропорт Акиачак обработал 3 000 операций взлётов и посадок самолётов (250 операций ежемесячно). Все рейсы в аэропорту за данный период пришлись на аэротакси.

Обслуживаемые авиакомпании 
 Hageland Aviation Services

Примечания

Ссылки 
 Airport diagram from FAA, Alaskan Region (GIF)

Аэропорты Бетела